Duell steht für:

 Duell, einen Zweikampf
 Duell (Brettspiel), Brettspiel
 Amerikanisches Duell, Form des Suizids
 Fernsehduell, Fernsehdiskussion von Spitzenkandidaten im Wahlkampf

Duell ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Duell (* 1942), deutscher Handballspieler und Hochschullehrer
 R. Holland Duell (1824–1891), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Randall Duell (1903–1992), US-amerikanischer Architekt, Artdirector und Szenenbildner
 William Duell (1923–2011), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger

Duell ist der Name folgender Orte:

 Duell (Gemeinde Eberndorf), Ortschaft von Eberndorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Duell (Gemeinde St. Kanzian), Ortschaft von Sankt Kanzian am Klopeiner See, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

Duell oder Ein Duell ist der Titel folgender Werke:

 Duell (Film), US-amerikanischer Film von Steven Spielberg (1971)
 Duell – Enemy at the Gates, Film von Jean-Jacques Annaud (2001)
 Ein Duell (Maupassant), Novelle von Guy de Maupassant (1883)
 Ein Duell (Bussmann), Roman von Rudolf Bussmann (2006)

Siehe auch:

 Das Duell
 Duel
 Duella
 Düll